

Codici 
 WAR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Waris (Indonesia)
 war – codice ISO 639-3 della lingua waray-waray
 WAR – codice ISO 3166-2:AF di Vardak (Afghanistan)
 WAR – codice ISO 3166-2:GB del Warwickshire (Regno Unito)

Cinema 
 War – cortometraggio muto del 1911 
 War – cortometraggio muto del 1913 diretto da Francis Ford 
 War – film del 1915 diretto da George D. Baker
 War (Voyna) – film del 2002 diretto da Aleksei Balabanov
 War – film del 2004 diretto da Jake Mahaffy
 Rogue - Il solitario (War) – film del 2007 diretto da Philip G. Atwell
 War – film del 2019

Geografia 
 War – città della Virginia Occidentale (Stati Uniti)

Informatica 
 WAR – formato file

Musica 
 War – gruppo musicale statunitense
 War – brano musicale dei Temptations del 1970
 War – singolo di Edwin Starr del 1970, cover dell'omonimo brano dei Temptations
  War – singolo dei Frankie Goes to Hollywood del 1984, cover dell'omonimo brano dei Temptations
 War – singolo di Bruce Springsteen del 1986, cover dell'omonimo brano dei Temptations
 War – album dei War del 1971
 War – album degli U2 del 1983
 War – album dei Bolt Thrower del 1992
 War – album dei Born from Pain del 2006
 War – singolo di Bob Marley & The Wailers del 1976
 War – singolo dei Sum 41 del 2016
 War – singolo dei Grandson del 2017
 War – album dei Demon Hunter del 2019
 War – singolo di Devin Townsend del 2020

Sigle 
 White Aryan Resistance – organizzazione neonazista
 Wrestle Association R – federazione di wrestling giapponese

Altri progetti